Хезер Дорксен (; род. , Виннипег) — канадская актриса кино, телевидения и озвучивания.

Биография 
Хезер Дорксен родилась 12 февраля 1980 года в Виннипеге, в семье голландского происхождения. В 2003 году окончила университет Саймона Фрейзера.

Дебютировала на телевидении в 2005 году. Получила известность благодаря ролям в фильмах «Сокровища ацтеков», «Незваные», «Список клиентов», «Тихоокеанский рубеж» и других. В 2012 году была номинирована на премию «Leo Awards» в категории «Лучшая актриса короткометражной драмы» за роль в фильме «Алхимия и другие несовершенства». В 2013—2014 годах снялась в роли Сары в 3 эпизодах сериала «Однажды в Стране чудес».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Выпускники университета Саймона Фрейзера